Le mot article, du latin artus : « articulation », indique un élément cohérent d'une décomposition. Il signifie :

 En grammaire, un article est un déterminant placé devant le nom, précisant le degré de définition de ce nom.

 Un article est un texte traitant d'un sujet particulier dans une revue ou un ouvrage en comportant plusieurs éléments :
 Un article de journal ou de magazine présente des faits d’actualité ou un reportage.
 Dans une encyclopédie, l'article est une entrée qui comporte du texte et d'autres informations sur un sujet.

 En production, un article est un objet géré dans la  chaîne de production.

 Dans le commerce, un article est un des biens vendus par un magasin.

 En droit, l'article est la subdivision de base d'un texte législatif (loi, code, convention, etc.). Chacun des articles d'un texte porte un numéro permettant d'y faire référence.

 On désigne en zoologie par article chacune des parties constituant une antenne, une patte, un tarse ou un palpe chez les animaux articulés comme les insectes, les crustacés, les araignées, les myriapodes; il désigne aussi les segments constituant le corps des arthropodes et du pédoncule chez les crinoïdes.

Expressions 
« Être à l'article de la mort » est une expression signalant qu'une personne agonise. Elle vient du latin in articulo mortis où articulus désigne une division du temps : « l'article » de la mort est donc « le moment » où elle va survenir, et non un jeu de mots grammatical.

Application à Wikipédia 
 Un article encyclopédique Wikipédia est une page wiki rédigée en wikicode sur un sujet donné.
 Certains articles sont promus « Article de qualité ».

Notes et références